Chełmno nad Wisłą, de Duitse benaming voor deze stad in Polen
 Culm (rivier), een rivier in Devon, Engeland